Йоже Ковач (, родился 23 сентября 1961 года в Любляне) — югославский словенский хоккеист, защитник.

Биография 
Отец работал в спортивном комплексе «Тиволи Холл»: после того, как семья увидела матчи чемпионата мира 1966 года, Йоже решил заниматься хоккеем. Первый тренер — словак Беняч, который ставил чехословацкий стиль игры многим своим югославским воспитанником. В августе 1977 года Йоже дебютировал в матче за люблянскую «Олимпию», а в ноябре того же года попал в сборную Югославии под руководством Бориса Светлина. В феврале 1978 года на турнире в Канаде Ковач получил предложение выступать за океаном, но отказался по просьбе отца.

К 23 годам Ковач сыграл на пяти чемпионатах мира и стал твёрдым игроком основы «Олимпии», в 1984 году сыграл на Олимпиаде в Сараево (но не отметился заброшенными шайбами). В 1985 году президент хоккейного клуба «Црвена Звезда» Момчило Атанасиевич объявил о намерении добиться победы в чемпионате Югославии и провёл несколько трансферов, в том числе убедив Йоже Ковача и Матьяжа Секеля из «Олимпии» перейти в белградский клуб. Ковач совершил переход уже после завершения Олимпиады. По его словам, Белград стал для него своеобразным крупнейшим спортивным сообществом всей страны, умевшим налаживать контакты и с игроками, и с болельщиками. «Црвена Звезда» выиграла регулярное первенство, но в финале проиграла без шансов «Акрони Есенице». По словам Ковача, команду ослабила потеря основного вратаря Томича перед финалом, а вышедший на замену Рале Шемсединович не обладал достаточными силами в свои 40 лет.

В возрасте 28 лет Ковач готовился получить разрешение по югославскому законодательству выступать за рубежом, однако летом его попытка перейти в «Азиаго» сорвалась из-за югославской стороны, которая не подписала все документы. Он вернулся в «Олимпию» и на следующем чемпионате мира стал лучшим защитником по итогам выступления. В возрасте 26 лет он завершил игровую карьеру. Получив образование на машиностроительном факультете, он получил постоянную работу, а вскоре завёл семью.

В 2014 году был членом тренерского штаба сборной Словении на Олимпиаде в Сочи, также он работал спортивным менеджером и помощником тренера в клубе «Олимпия».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Югославии
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Црвена звезда»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года